Literatura: Res de nou a l'oest (novel·la) (títol original: Im Westen nichts Neues), novel·la de 1929 escrita per Erich Maria Remarque
 Cinema:
 Res de nou a l'oest (pel·lícula de 1930) (títol original: All Quiet on the Western Front), pel·lícula estatunidenca dirigida per Lewis Milestone
 Res de nou al front de l'oest (títol original: All Quiet on the Western Front), telefilm estatunidenc de 1979 dirigit per Delbert Mann
 Res de nou a l'oest (pel·lícula de 2022) (títol original: Im Westen nichts Neues), pel·lícula germanoestatunidenca dirigida per Edward Berger